Мукдахан:

 Мукдахан — провинция в восточной части Таиланда.
 Мукдахан — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.